Загорци, етнографска група в Странджанско

Името Загорци носят няколко села:

 Загорци, област Бургас, България
 Загорци, област Добрич, България
 Загорци, област Сливен, България
 Загорци, община Конче, Република Македония